4-й стрелковый Кавказский полк.

История 
Сформирован 6 декабря 1856 года как 21-й армейский стрелковый батальон.

18 марта 1857 года — переименован в 21-й стрелковый батальон.

В 1858—1865 годах участвовал в Кавказских походах.

С 31 августа 1870 года — 4-й Кавказский стрелковый батальон.

В 1877—1878 годах участвовал в Русско-турецкой войне.

К 20 февраля 1910 года — переформирован в полк двухбатальонного состава и назван 4-й стрелковый Кавказский полк

В 1915 году полк приведён в четырёхбатальонный состав.

Полковой праздник — 13 ноября.

Знаки отличия полка 
 Георгиевское полковое знамя с надписью «За отличіе въ Турецкую войну 1877 и 1878 годовъ»
 Георгиевские серебряные сигнальные рожки с надписью: «За взятіе Карса 6 ноября 1877 г.» (в 1-м батальоне полка)
 Знаки нагрудные для офицеров и головные для нижних чинов с надписью: «За отличіе при покореніи Западного Кавказа въ 1864 году» (в 1-м батальоне полка)

Командиры полка 
 04.02.1879—18.11.1882 — полковник Ушаков, Иван Яковлевич
 06.05.1897—15.12.1899 — полковник Якутин, Владимир Павлович
 22.03.1901—15.03.1904 — полковник Соболевский, Пётр Петрович
 05.04.1904—04.08.1906 — полковник Хондзынский, Иосиф-Казимир Александрович
 05.09.1906—25.11.1908 — полковник Ранцев, Василий Владимирович
 15.12.1908—xx.xx.1910 — полковник Кузьминский, Василий Александрович
 30.08.1910 — не ранее 01.03.1914 — полковник Будянский, Николай Андреевич

Георгиевские кавалеры 
Фельдфебель Яков Щередин
 3 ст № 3296 — За разновременные дела 1877 и 1878 годов
 2 ст № 778 — За 2-е и 3-е Октября 1877 года
 1 ст № 345 — За 30-е Декабря 1877 года

Известные люди, служившие в полку 
 Беляков, Александр Васильевич (1897—1982) — советский лётчик, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации. В 1917 году воевал в полку в чине прапорщика.

Примечания

Источники 
 
 
 
 Попов А. Описание боевой жизни 4-го Кавказского стрелкового батальона в минувшую войну 1877—1878 годов.

 
 

Стрелковые полки Российской империи
Кавказские полки
Воинские части и формирования, созданные в 1856 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году